PRP est un sigle désignant plusieurs entités.

Politique

 le Parti républicain progressiste (en portugais: Partido Republicano Progressista), un parti politique brésilien actif mais non représenté au Congrès national du Brésil ;
 le Parti de la Révolution du Peuple, un parti politique de la République démocratique du Congo, fondé en 1967 par Laurent-Désiré Kabila, et représenté à l'Assemblée nationale ;

Économie
 la procédure de rétablissement personnel est un dispositif permettant aux personnes surendettées d'apurer leurs créances lorsqu'un remboursement des dettes en plusieurs fois n'est plus possible.
 la prévention des risques professionnels

Éducation 
 la prise rapide de la parole, un enseignement facultatif dans certaines filières technologiques en France

Médecine 
 Le plasma riche en plaquettes

Informatique 
 Parallel Redundancy Protocol